Elisabethstadt ist die deutsche Bezeichnung folgender Orte:

 frühere Bezeichnung für Dumbrăveni, eine Kleinstadt in Siebenbürgen, Rumänien
 Elisabetin, der III. Bezirk in Timișoara
 Erzsébetváros, der VII. Bezirk in Budapest

Siehe auch:
 Elisabeth-Vorstadt, ein Stadtteil von Salzburg